IC 4329А — спиральная галактика типа S0-a в созвездии Центавр. Поверхностная яркость — 12,3 mag/arcmin². Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Ссылки и источники 
 
 
 
 IC 4329A в базі SIMBAD 
 IC 4329A в базі Vizier 
 IC 4329A в базі NASA Extragalactic Database

Примечания

Центавр (созвездие)
Галактики «Нового общего каталога»